Ка́менные воро́та — ворота из камня; для торжественных случаев — триумфальные.

 Китайские каменные ворота
 Каменные ворота (скала) — памятник природы на берегу реки Исеть в Свердловской области.
 Каменные ворота (арка) — памятник природы на берегу реки Ай в Республике Башкортостан.

См. также 
 Штайнтор ()